Camaçari — município do estado brasileiro da Bahia
 Camaçari Futebol Clube — clube de futebol de Camaçari
 Caraipa densifolia — espécie de árvore do gênero Caraipa

Desambiguações de topônimos